Schmidt Henrik (1815–1870) jogakadémiai tanár, újságíró, országgyűlési követ
 Schmidt Henrik (1877–1953) nyelvész, germanista, egyetemi tanár